Fritz Straub ist der Name folgender Personen:

* Fritz Straub (Chemiker) (1879–1958), Schweizer Chemiker
 Fritz Straub (Unternehmer) (* 1943), deutscher Unternehmer (Deutsche Werkstätten Hellerau)